Джек Конуэй (; ) — американский кинорежиссер и актер. Джек Конуэй прошел в кино длительный путь — от актёра первых немых
кинофильмов до ведущего режиссёра голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. На счету Конуэя насчитывается около сотни немых и звуковых кинофильмов, большинство из которых в своё время имели заметную популярность. Некоторые современные кинокритики считают, что творчество Конуэя оставлено без внимания, в то время как оно отражает целый этап развития в истории американского кинематографа 1930—1940-х гг.

Биография 
Конуэй родился 17 июля 1887 году в Грейсвиле в семье фермера. В юности он работал железнодорожным работником. В 1907 году поступил в театральную любительскую труппу Санта Барбары. В 1909 году Конуэй продолжил актёрскую карьеру на калифорнийской киностудии «Нестор» и снялся в нескольких фильмах, в том числе — «Ее герой индеец», «Лунная долина». В 1915—1917 годах Конуэй работал ассистентом американского кинорежиссёра Дэвида Уорка Гриффита. Последний убедил Конуэя посвятить себя режиссёрскому поприщу. В 1913 году Конуэй снял свой дебютный фильм «Старое кресло». В 1920 году он подписал контракт со студией MGM, в которой проработал до конца жизни.

Карьера 
Конуэй внес весомый вклад в «системы звезд», являющейся одним из ключевых элементов классического голливудского кино. Конуэй обладал умением работать с исполнителями. Например, с такими актёрами как Джин Харлоу, Джоан Кроуфорд, Спенсер Трейси.

Наиболее яркой работой Конуэя стал кинофильм «Да здравствует Вилья!» (), выпущенный в 1934 году.

Фильмография

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки